Cette page d'homonymie liste les sujets ayant pour nom Alexandrie ou Alexandria.

Toponyme

Villes fondées par Alexandre le Grand 

 environ 70 villes dont une quinzaine seulement sont aujourd'hui identifiées, dont la plus connue est Alexandrie en Égypte.

Autres villes 
 en Australie
 Alexandria, une localité du Territoire du Nord ;
 Alexandria, une localité de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Alexandria, une localité de l'État de Victoria ;

 au Canada
 Alexandria, en Ontario ;
 Alexandria, en Colombie-Britannique ;

 aux États-Unis
 Alexandria, en Indiana ;
 Alexandria, en Louisiane ;
 Alexandria, une localité du comté de Douglas dans le Minnesota ;
 Alexandria, au New Hampshire ;
 Alexandria Bay, une localité du comté de Jefferson dans l'État de New York ;
 Alexandria, un borough du comté de Huntingdon ;
 Alexandria, au Tennessee ;
 Alexandria, en Virginie ;

 en Irak
 Alexandria, ou Iskandariyah, au sud de Bagdad ;

 en Italie
 Alexandrie, dans le Piémont, capitale de la province d'Alexandrie ;

 en Roumanie
 Alexandria, le chef-lieu du Judeţ de Teleorman ;

 au Royaume-Uni
 Alexandria, dans le West Dunbartonshire (Écosse) ;

 au Tadjikistan
 Alexandria Eskhate, le nom original de la ville de Khodjent) ;

 en Turquie
 Alexandrie de Troade, une ancienne cité portuaire ;

Autres 
 diocèse d'Alexandria-Cornwall, en Ontario (Canada) ;
 gouvernorat d'Alexandrie, en Égypte ;
 province d'Alexandrie, au Piémont (Italie) ;
 Alexandria, un parc à l'anglaise à Peterhof (Russie).

Hydronyme 

 rivière Alexandrie, un affluent du lac Kempt (Matawinie), le lac de tête de la rivière Manouane (La Tuque) qui coule en Haute-Mauricie, dans la MRC de Matawinie (région administrative de la Lanaudière, Québec, Canada).

Patronyme 

 Lorez Alexandria, une chanteuse américaine (1929-2001).

Informatique 
 Alexandria, un dictionnaire mutilingue en ligne
 Alexandria, un logiciel de gestion de collection de livres
 Alexandrie, un système intégré de gestion de bibliothèque français, mis en place par GB concept

Autres 
 , un ancien club de football brésilien
 Ittihad Alexandrie, un club omnisports égyptien, surtout connu pour sa section de football
 Musée d'art d'Alexandria, un musée situé en Louisiane centrale (États-Unis)
 Alexandrie pourquoi ?, un film égyptien de Youssef Chahine sorti en 1978
 Alexandrie, un roman de Daniel Rondeau
 Alexandrie Alexandra, une chanson du chanteur français Claude François